Niemcy:
 Mainz-Laubenheim – okręg administracyjny Moguncji
 Mainz-Laubenheim – przystanek kolejowy w Moguncji

Zobacz też:
 Laubenheim